Бахио де Буејес има више значења:

 Бахио де Буејес (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Бахио де Буејес (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику